L'isola delle rose – film del 1916 diretto da Percy Nash
 L'isola delle rose – film del 2000 diretto da Carlo Fusco
 L'isola delle rose, la tragedia di un paradiso – film documentario del 2008 diretto da Rebecca Samonà
 L'isola delle rose – singolo di Blanco del 2023

Pagine correlate 
Isola delle rose